Sinntalbahn steht für 

 Bahnstrecke Jossa–Wildflecken
 Bahnstrecke Flieden–Gemünden